Plaats in Indonesië
Gading Sari (Mesuji Makmur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
Gading Sari (Tapung), een plaats in het regentschap Kampar van de provincie Riau, Sumatra